Bibescu – famiglia di boiari valacchi
 Barbu Dimitrie Știrbei Bibescu – nobile rumeno
 Elena Bibescu – pianista rumena
 George Valentin Bibescu – aviatore romeno
 Gheorghe Bibescu – nobile rumeno
 Martha Bibescu – scrittrice, poetessa e politica rumena e francese